Abierto de Inglaterra puede hacer referencia a varios torneos deportivos:
Campeonato de Wimbledon, torneo de tenis
Abierto de Inglaterra, torneo de snooker